Liste Swadesh de 100 mots en français et en hindi (à compléter), comportant également la transcription en alphabet latin.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Michel Malherbe, Les langages de l'humanité, Robert Laffont, Paris, 1995 .

Articles connexes 
 Hindi
 Devanāgarī
 Alphasyllabaire
 Transcription des langues indiennes

Liens externes 
  Dictionnaires de hindi (Lexilogos)
  A dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English (Platts, John T.) Oxford. 1884.
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionary : Swadesh lists for Indo-Iranian languages
  Wiktionnaire hindi

Hindi
Langue hindie